Nikolaischule steht für
 Alte Nikolaischule (Leipzig)
 Neue Nikolaischule Leipzig